La maison Antoine-Lacombe est une maison de style néoclassique située au 895 rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée au Québec (Canada). Elle a été construite pour le compte d'Antoine Lacombe, un cultivateur. Elle passe ensuite entre les mains de plusieurs propriétaires, dont Serge Joyal entre 1965 et 1978. Elle a été classée comme immeuble patrimonial en 1968 et bénéficie d'une aire de protection depuis 1977. La municipalité de Saint-Charles-Borromée en a fait l'acquisition en 1989 et l'administre depuis comme centre culturel.

Historique

La ferme de Péningue 
Antoine Lacombe a obtenu une première concession de Barthélémy Joliette en 1824 formant la moitié du lot 11 du 2ème rang du canton de Kildare. Ce secteur au nord de Joliette était autrefois nommé Péningue, déformation de pine end. En 1847 Antoine Lacombe a fait construire par le maçon Amable Archambault cette maison en pierres de taille.

En 1860 Antoine Lacombe devait de l’argent à Edward Scallon, marchand de bois, et il lui a vendu la maison. Celui-ci était propriétaire des moulins situés sur l’île de L’Assomption située en face du 2ème rang de Kildare et du pont qui la traversait. Il l'a revendue aussitôt à Alexis Masse puis à plusieurs autres propriétaires.

La famille Schwartzman 
En 1924 Harry Schwartzman a acheté la maison. Il a ensuite fait construire une quarantaine de cottages qu'il louait à des familles pour les vacances. Le sable de Péningue était reconnu pour les belles plages qu'il formait au bord de la rivière L'Assomption.

Le musée de Lanaudière 

En 1965 un jeune étudiant de 20 ans a racheté la maison en très mauvais état pour la restaurer. Il s'appelait Serge Joyal et en 2020 il a pris sa retraite de sénateur canadien. La maison Antoine-Lacombe est une des rares maisons de pierre de ce secteur, elle a une valeur patrimoniale importante.

En 1967 il a fondé un comité pour transformer la maison en Musée de Lanaudière. La maison a été classée immeuble patrimonial par le ministère de la Culture du Québec en 1968 et le musée a ouvert en 1969.

En 1978 Serge Joyal était député au parlement fédéral. Le Musée d'Art de Joliette avait ouvert ses portes en 1976. La maison a été vendue en 1978, le musée a fermé mais elle restait protégée par son statut patrimonial.

Maison et jardins Antoine-Lacombe 
Après être passée dans les mains de quelques autres propriétaires, la Maison Antoine-Lacombe est achetée en 1989 par la ville de Saint-Charles-Borromée. Elle est dès lors gérée par une corporation indépendante à but non lucratif et devient le centre culturel de la ville.

Depuis 1989 la maison Antoine-Lacombe est un centre d'exposition ouvert gratuitement au public. Par ses actions de diffusion et d’éducation dans la région de Lanaudière, Maison et jardins Antoine-Lacombe fait vivre aux créateurs, aux citoyens de Saint-Charles-Borromée et aux touristes une expérience multisensorielle véhiculée par la découverte et l’exploration de l’histoire régionale et la création contemporaine en art et en horticulture.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste du patrimoine immobilier de Lanaudière

Liens externes 
 
 

Maison au Québec
Centre culturel au Québec
Bâtiment dans Lanaudière
Joliette (municipalité régionale de comté)
Architecture du XIXe siècle au Québec
Architecture néoclassique au Canada
Lieu patrimonial dans Lanaudière
Immeuble patrimonial classé du Québec